SA-10 ist
 eine andere Bezeichnung für S-300P, eine sowjetische Flugabwehrrakete
 eine andere Bezeichnung für A-102, einen Testflug im Apollo-Programm der NASA
 , ISO-3166-2-Code der saudi-arabischen Provinz

SA10